Les élections municipales québécoises de 2002 se déroulent le . Elles permettent d'élire les maires et les conseillers de chacune des municipalités locales du Québec, ainsi que les préfets de quelques municipalités régionales de comté.

Abitibi-Témiscamingue

Amos

Belleterre

Duparquet

Roquemaure

Senneterre (ville)

Notes et références 

 Résultats par municipalité —  Directeur général des élections du Québec

Résultat, Abitibi-Témiscamingue
Histoire de l'Abitibi-Témiscamingue
 Résultat